Slovo Ronov může mít několik významů:

 Ronov (hrad v okrese Česká Lípa) – zřícenina z 15. století u Blíževedel v okrese Česká Lípa
 Ronov (přírodní památka) – přírodní památka na stejnojmenném kopci s hradem v okrese Česká Lípa
 Ronov (hrad, okres Brno-venkov) – zřícenina v okrese Brno-venkov nedaleko Adamova
 Ronov (Ralská pahorkatina) – vrch (552 m n. m.) v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, přírodní památka
 Ronov (Ořechov)  –  část obce Ořechov v okrese Žďár nad Sázavou
 Ronov u Žitavy – též Rohnau, po r. 1945 Trzciniec v Dolnoslezském vojvodství, hradní sídlo prvních Ronovců z 13. století

Slovo Ronov je také součástí názvů:
 Ronov nad Doubravou – město v okrese Chrudim
 Ronov nad Sázavou – nyní část Přibyslavi v okrese Havlíčkův Brod
 Ronov nad Sázavou (hrad) – zříceniny hradu ze začátku 14. století asi 3 km východně od města Přibyslav
Nový Ronov – někdejší zámek v obci Oskořínek, přestavěný v 19. století na cukrovar a ve 30. letech 20. století zbořený

Externí odkazy